Tân Phong (Đồng Nai)
 Tân Phong (Tây Ninh)
 Tân Phong (Ho Chi Minhstad)
 Tân Phong (Hải Phòng)
 Tân Phong (Tiền Giang)
 Tân Phong (Bạc Liêu)
 Tân Phong (Bến Tre)
 Tân Phong (Vĩnh Phúc)
 Tân Phong (Hải Dương)
 Tân Phong (Thái Bình)
 Tân Phong (Hòa Bình)
 Tân Phong (Sơn La)
 Tân Phong (Lai Châu)